Мончего́рск — топоним:
 Мончегорск — город в Мурманской области России.
 Мончегорск — военный аэродром в Мурманской области.
 Мончегорск — железнодорожная станция в городе Мончегорск Мурманской области.
 Мончегорск — дизель-электроход флота ОАО «ГМК „Норильский Никель“», ледовый класс Arc7. Порт приписки — Мурманск.